|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Open Telefónica by Nissan seizoen 2001
|-
| vorige: 2000 || volgende: 2002 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Franck Montagny || 211
|-
| 2 ||  Tomas Scheckter || 185
|-
| 3 ||  Andrea Belicchi || 138
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Epsilon by Graff || 238
|-
| 2 ||  Vergani Racing || 228
|-
| 3 ||  Campos Motorsport || 167
|}

Het Open Telefónica by Nissan-seizoen 2001 was het vierde Open Telefónica by Nissan-seizoen en het tweede onder deze naam. Het seizoen bestond uit 16 races, verdeeld over 8 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
 Enkel de beste elf resultaten telden mee voor het kampioenschap. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.

Coureurs

Teams
 Enkel het beste resultaat van elk team in de race telde mee voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 2001
2001